Мали Липовец може бити:

 Мали Липовец (Жужемберк), насељено мјесто у општини Жужемберк, Република Словенија
 Мали Липовец (Самобор), насељено мјесто града Самобора, Република Хрватска